Дагджи — фамилия. Известные носители:

 Дагджи, Абдулла Сейдаметович (1900—1943) — руководитель подпольной организации в Симферополе.
 Дагджи, Дженгиз (1920—2011) — крымскотатарский прозаик и поэт.
 Дагджи, Тимур Шахмурадович (1932—2022) — крымскотатарский писатель и публицист